O Sport Club Santa Maria em 2016-17 participou de campeão regional e torneio de abertura.  Santa Maria finido o segundo plaça em Sal.

O novo recorde em campeonato regional regional receibado por clube foi 40 golos.

Elenco e comissão técnica
abril de 2017

Outras informações
de 2017
Presidente:  Américo Soares
Treinador:  Kiki

Uniformes

Uniformes de jogo 

 Primeiro uniforme: Camisa e calção e meia vermelha e meia branco;
 Segundo uniforme: Camisa e meias branco e calção amarelho;

Competições

Primeira Divisão do Sal

Classificações

Notas

Referěncias

Ligação externo
SC Santa Maria na Facebook
SC Santa Maria na Sports Mídia

2016-17
Temporadas 2016–17 de clubes de futebol